Relatiu o pertanyent a la ciutat de Lleida, les Terres de Lleida o a la província homònima.
 Nom de la varietat del Català nord-occidental parlada a les Terres de Ponent.